Остхайм-фор-дер-Рён () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд.  Население составляет 3506 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,73 км². Официальный код  —  09 6 73 153.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Остайм-фор-дер-Рён

Города Баварии